Kew steht für:
 Kew (London), Stadtteil des Londoner Stadtbezirks „London Borough of Richmond upon Thames“
 Kew Bridge, Straßenbrücke in London
 Kew Gardens, Parkanlage in London, siehe Royal Botanic Gardens (Kew)
 Kew (North Caicos), Ort im Westen der Insel North Caicos
 Kew (Victoria), Vorort der Stadt Melbourne

Kew ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Wallis Kew (1868–1948), englischer Zoologe, Namensgeber der Schnecke Ameranella kewi (, 1915)

kew steht für:
 West Kewa (auch Pasuma; ISO-639-3-Code), Varietät von Kewa (Sprache), eine der Angal-Kewa-Sprachen in der Southern Highlands Province, Papua-Neuguinea

KEW steht für:
 Kölner Electricitäts-AG, ehemaliger Hersteller von Elektromobilen
 KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung
 Kinetic Energy Weapon, siehe Wuchtgeschoss
 Keewaywin Airport (IATA-Code), Flughafen der Keewaywin First Nation, Kenora District, Northwestern Ontario, Ontario, Kanada
 Keewatin Air (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Chiu
 Qiu

Abkürzung